Амос Гитай (, 11 октября 1950) — израильский кинематографист, в основном известен как автор документальных и художественных фильмов о Ближнем Востоке и арабо-израильском конфликте.

Его работы были представлены в парижском Центре Помпиду, Нью-Йоркском музее современного искусства, в Линкольн-центре в Нью-Йорке и Британском институте кино в Лондоне. Амос Гитай создал более 90 произведений киноискусства на протяжении сорока с лишним лет творчества.

Его фильмы неоднократно были участниками основных конкурсов фестивалей в Каннах и Венеции. Гитай сотрудничал с Жюльетт Бинош, Жанной Моро, Натали Портман, Яэль Абекассис, Сэмюэлом Фуллером, Ханной Шигуллой, Энни Леннокс, Барбарой Хендрикс, Леа Сейду, Валерией Бруни-Тедески, Маркусом Штокхаузеном, Анри Алеканом и другими яркими представителями мировой культуры. С 2000 года он сотрудничает с французским кинорежиссёром Мари-Жозе Сансельмом. Он получил несколько престижных наград, в частности призы на Международном кинофестивале в Локарно (2008), приз Роберто Росселлини (2005), приз Роберта Брессона (2013) и приз Сергея Параджанова (2014).

Гитай родился в Хайфе и в настоящий момент делит свой дом между Парижем и Хайфой. Имеет архитектурное образование.

Избранная фильмография 
  — Кадош / קדוש
  — Кипур / כיפור
  — Кедма / Kedma
  — 11 сентября / 11’9''01 September 11
  — Алила / Alila
  — Свободная зона / Free Zone
  — Размежевание / Désengagement
  — Розы в кредит / Roses à crédit
  — Ана Аравия / Ana Arabia
  — Рабин, последний день / Rabin, the Last Day

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Amos Gitai — Biography, NYTimes.com

Архитекторы Израиля
Выпускники Колледжа экологического дизайна Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли